Voetbalelftal van Saint-Barthélemy (mannen)
 Voetbalelftal van Saint-Barthélemy (vrouwen)